Ellingson est le nom de plusieurs personnalités américaines :
Evan Ellingson, acteur.
Lindsay Ellingson, mannequin.

Homonymie de patronyme